Motlatsi Ranthe (* 2000) ist eine botswanische Sprinterin, die sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert hat.

Sportliche Laufbahn 
Erste internationale Erfahrungen sammelte Motlatsi Ranthe im Jahr 2022, als sie bei den Afrikameisterschaften in Port Louis in der Mixed-Staffel in 3:21,85 min gemeinsam mit Collen Kebinatshipi, Keitumetse Maitseo und Christine Botlogetswe die Goldmedaille gewann und mit der Frauenstaffel in 3:36,96 min den vierten Platz belegte.

Persönliche Bestleistungen 
 400 Meter: 55,54 s, 15. Februar 2020 in Francistown
 800 Meter: 2:12,80 min, 12. März 2022 in Gaborone

Weblinks 
 

400-Meter-Läufer (Botswana)
4-mal-400-Meter-Staffel-Läufer (Botswana)
Afrikameister (Leichtathletik)
Botswaner
Geboren 2000
Frau